Grands fonds peuvent désigner :
 les Grands Fonds, une région de collines de la Guadeloupe ;
 l'aiguille du Grand Fond, un sommet de France dans les Alpes ;
 Les Grands Fonds, un film américain de 1977 ;
 les fonds marins.